Aldrich Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aldrich Branch (Big Branch), Fluss im Mingo County, Bundesstaat West Virginia
 Aldrich Branch (Copperas Mine Fork), Fluss im Logan County, Bundesstaat West Virginia
 Aldrich Branch (Cranberry River), Fluss im Webster County, Bundesstaat West Virginia